Чемода́новы —

 Чемодановы — древний дворянский род.
 Чемодановы — упразднённый посёлок в Даровском районе Кировской области. Снят с учёта в 1962 году. Координаты 59° 09' С.Ш. 48° 09' В.Д.